Between the Lines (film), een film uit 1977
 Between the Lines (politieserie), een politieserie
 Between the Lines (platenlabel), een platenlabel voor jazz